Ljestvice i sastavi liga sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2021./22.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nsbbz.hr, III ŽNL Jug NSBBZ 2021./22.  
 nsbbz.hr, III ŽNL Jug NSBBZ, wayback  
 nsbbz.hr, 26. kolo  
 nsbbz.hr, 26. kolo, wayback  
 nsbbz.hr, "Nogomet", br. 22/22  
 nsbbz.hr, "Nogomet"  
 nsbbz.hr, rezultati i strijelci

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nsbbz.hr, III ŽNL Sjever NSBBZ 2021./22.  
 nsbbz.hr, III ŽNL Sjever NSBBZ, wayback  
 nsbbz.hr, 22. kolo  
 nsbbz.hr, 22. kolo, wayback  
 nsbbz.hr, "Nogomet", br. 22/22  
 nsbbz.hr, "Nogomet"  
 nsbbz.hr, rezultati i strijelci

3. ŽNL Istarska

Jug  

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nszi.hr, TREĆA ŽNL JUG – 2021/2022  
 nszi.hr, TREĆA ŽNL JUG – 2021/2022  
 nszi.hr, Bilteni  
<ref name=nszi_bilten_55"> [https://nszi.hr/wp-content/uploads/2022/06/BILTEN-NSZI-BROJ-55.-14.06.2022.pdf nszi.hr, Nogometni savez Županije Istarske, BILTEN - br. 55. - Natjecateljska godina 2021./2022., Konačne tablice liga seniora i mladeži za natjecateljsku godinu 2021./2022., br. 214/2022], objavljeno 14. lipnja 2022., preuzeto 1. kolovoza 2022. </ref> nszi.hr, Bilten'', br. 214/2022 (55)  
 sofascore.com  
 tipscore.com

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 nszi.hr, TREĆA ŽNL SJEVER – 2021/2022  
 nszi.hr, TREĆA ŽNL SJEVER – 2021/2022  
 nszi.hr, Bilteni  
 nszi.hr, Bilten, br. 214/2022 (55)  
 sofascore.com  
 tipscore.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka  

 Izvori:  
 rsssf.org  
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL  
 ns-kckz.hr, 3. ŽNL, wayback  
 ns-kckz.hr, "Službeni glasnik" br. 21/2022  
 sofascore.com  
 tipscore.com

3. ŽNL Varaždinska

Skupina Ludbreg 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Skupina Ludbreg  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Skupina Ludbreg, wayback  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

Skupina Varaždin 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Skupina Varaždin  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Skupina Varaždin, wayback  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 znsvpz.hr, Bilteni III. ŽNL Istok  
 znsvpz.hr, Bilten - III. ŽNL Istok, 14. kolo  
 sofascore.com  
 tipscore.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 znsvpz.hr, Bilteni III. ŽNL Zapad  
 znsvpz.hr, Bilten - III. ŽNL Zapad, 18. kolo  
 sofascore.com  
 tipscore.com

Povezani članci  
 1. HNL 2021./22. 
 2. HNL 2021./22. 
 3. HNL 2021./22. 
 4. rang HNL-a 2021./22. 
 5. rang HNL-a 2021./22. 
 6. rang HNL-a 2021./22. 
 8. rang HNL-a 2021./22. 
 Hrvatski nogometni kup 2021./22.

Vanjske poveznice  
  sofascore.com, Croatia Amateur
  tipsscore.com, Croatia Amateur

Izvori  
 
  rsssf.org, Croatia 2021/22 - Seventh Level 
  

2021-22 
 7